Гран-при Бахрейна — четвёртый этап Формулы-1 в сезоне  года. Проходил с 24 по 26 апреля 2009 года на трассе Сахир.

Перед гонкой 
Ранее Гран-при Бахрейна из действующих гонщиков выигрывали — Фернандо Алонсо в 2005 и 2006 году, Фелипе Масса в 2007 и 2008 годах.

Свободные заезды

Квалификация 
Солнечно, сухо. Температура воздуха , температура трассы .

Рекорды по секторам: 1 — Хэмилтон (29,634), 2 — Феттель (39,856), 3 — Трулли (22,846).
Суммарное рекордное время — 1:32,336

 Автомобили, использовавшие систему KERS отмечены знаком «‡»

Гонка 

|}

Круги лидирования: Глок (1—10) — Трулли (11—12) — Баттон (13—15) — Феттель (16—19) — Райкконен (20—21) — Баттон (22—37) — Феттель (38—40) — Баттон (41—57)

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2009 году
Формула-1 в сезоне 2009
Апрель 2009 года
2009 год в Бахрейне